Miejscowości w USA:
 Buckley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Buckley – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Buckley – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Buckley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Rochdale
 Buckley – miasto w Walii, w hrabstwie Flintshire
 Buckley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Buckley Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w dystrykcie Sefton